Walter Davis (1912-1963) –  cantante e pianista blues
 Walter Francis Davis (n. 1931) –  campione olimpico di salto in alto e cestista statunitense
 Walter Davis, Jr. (1932-1990) –  pianista jazz
 Walter Paul Davis (n. 1954) –  cestista statunitense
 Walter L. Davis (n. 1979) –  triplista
 Walter R. Davis –  imprenditore e filantropo